Иоан Лаговари (; 25 января 1844, Бухарест — 14 июня 1915, там же) — румынский государственный, политический и дипломатический деятель. Министр иностранных дел Королевства Румыния (1899—1900 и 1907).

Биография 
Брат государственных деятелей Якоба и Александра Лаговари.

Образование получил в Париже, по возвращении на родину работал юристом в Бухаресте.

В 1871 году был избран заместителем председателя Румынской консервативной партии. С 11 апреля 1899 года по 6 июля 1900 занимал пост министра иностранных дел в кабинете Георге Кантакузино.

Был Полномочным послом Румынии в ранге министра в Париже. 

Избирался членом и председателем Сената Румынии от Консервативной партии.

Во второй раз стал министром иностранных дел с 9 февраля по 11 марта 1907 года.

Его дочь Марта Бибеску, известная румынская писательница.

Ссылки 
 Ion Lahovari

Персоналии по алфавиту
Политики XIX века
Государственные деятели Румынии
Председатели Сената Румынии
Члены Консервативной партии Румынии